Orthopelta taugourdeaui är en ringmaskart som beskrevs av Alfred Eisenack 1981. Orthopelta taugourdeaui ingår i släktet Orthopelta, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
taugourdeaui